pustułka zwyczajna – ptak drapieżny
 pustułka – rodzaj porostów